Barbié du Bocage ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre François Barbié du Bocage (1798–1835), französischer Geograph 
 Alexandre Frédéric Barbié du Bocage (1797–1834), französischer Geograph 
 Jean-Denis Barbié du Bocage (1760–1825), französischer Geograph
 Victor-Amédée Barbié du Bocage (1832–1890), französischer Geograph und Archivar